

Persone
 Giovanni Valetti – ciclista su strada italiano
 Rosa Valetti – attrice e cabarettista tedesca

Altro
 79375 Valetti – asteroide